In latino serum indicava la parte acquosa del latte. Questo uso è rimasto in:
Siero di latte – liquido che rimane dopo la solidificazione del formaggio.
Siero – latticello, il liquido che rimane dopo la solidificazione del burro.

Biologia e medicina 
Siero – parte del plasma sanguigno che rimane dopo la coagulazione 
Siero antiveleno – antidoto preparato con siero di sangue animale.
Siero fetale bovino – supplemento per la crescita in vitro di colture cellulari eucariote.

Altro

 Siero – comune spagnolo.

Altri progetti